

Anno 
 198 o 198 a.C.

Codici 
 198  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Wildberg in Germania

Matematica 
 198 – numero